Desa Galih kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Galih, Kendal, by, 
 Galih, Pasuruan, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar